Stena Vision beschreibt:

 Stena Vision (Schiff, 1987), ein im Jahr 1987 gebautes Fährschiff der schwedischen Reederei Stena Line
 Stena Vision, ein  Tanker von Stena Bulk